Даниэ́ль Клодо́н () — французский биатлонист, участник двух зимних Олимпийских игр.

Карьера 

Первым крупным международным стартом для Даниэля стал чемпионат мира 1966 года в немецком Гармиш-Партенкирхене, где он вместе с Жильбером Мерсье и братьями Лоисом и Полем Романами выступил во впервые проводимой эстафете и занял 7-е место. После этого принимал участие ещё в трёх чемпионатах. В 1971 году в финской Хямеэнлинне показал свой лучший результат в карьере — 4-е место в индивидуальной гонке.
 
В 1968 году на Олимпийских играх в Гренобле стартовал вместе с Сержем Леграном, Эме Грут-Мэссоном, Жан-Клодом Виру во впервые включённой в олимпийскую программу эстафете и стал 10-м. Через четыре года в Саппоро в индивидуальной гонке Даниэль, показав лучшую стрельбу среди всех участников — 1 промах на огневых рубежах, финишировал 10-м, а в эстафете вместе с Рене Арпином, Эме Грут-Мэссоном и Полем Шассанем занял последнее — 13-е место.

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Ссылки 

 Результаты на сайте sports-reference.com 
 Результаты на сайте the-sports.org 

Биатлонисты Франции
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1972 года